Тринидад и Тобаго впервые принял участие в летних Олимпийских играх в 1948 году в Лондоне. С тех пор спортсмены Тринидада и Тобаго не пропускали ни одной летней Олимпиады. В 1960 году Тринидад и Тобаго входил в команду Федерации Вест-Индии.
В зимних Олимпийских играх Тринидад и Тобаго принимает участие с 1994 года. 

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Тринидада и Тобаго завоевали 18 олимпийских медалей: 2 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых. Все медали завоёваны в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию и тяжёлой атлетике.

Национальный Олимпийский комитет Тринидада и Тобаго был создан в 1946 году.

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

Си.также 
 Список знаменосцев Тринидада и Тобаго на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Тринидад и Тобаго на официальном сайте Олимпийского движения
 
  Олимпийский комитет Тринидада и Тобаго